Моро Тършувков () е вторият син на Мило Тършувков и Божура Торбинс. Роден е през 2991 година от Третата епоха, в същата година в която се ражда Еомер, Син на Еомунд от Източния предел и Теодвин, сестра на крал Теоден от Рохан. Моро имал по-голям брат Моско Тършувков, който бил роден през 2987 година от Третата епоха. Има и по-малък брат - Минто Тършувков и сестра, която се казва Миртъл. Техният баща Мило Тършувков бил братовчед на Фродо Бегинс, а пра-прадядо бил Понто Торбинс, чиито по-голям брат Мънго бил предшественик на Билбо.

По време на Празненството на Билбо в Хобитово на 22 септември 3001 година от Третата епоха Моро Тършувков и Еомер от Рохан били десетгодишни. Цялото семейство на Моро, с изключение на брат му Минто, присъствали на рождения ден на Билбо и на племенника му Фродо. Те били родени на една и съща дата, но Билбо ставал на 111 години, а Фродо навършвал пълнолетие на 33. В чест на събраните им години Билбо поканил общо 144 хобити на тържеството. Бащата на Моро – Мило Тършувков бил известен с това, че не отговарял на писма, за това преди заминаването си Билбо му подарил специален подарък – златна мастилница и перо.

Източници и бележки 

 www.endorion.org
 middle-earthencyclopedia.weebly.com

Герои от Средната земя